

Шубарші — село, Темірський район, Актюбинська область
 Шубарші — село, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Шубаршийський сільський округ